STV:
 Single transferable vote (Система единого передаваемого голоса) — избирательная система без списков, но обеспечивающая пропорциональное представительство для групп близких кандидатов.
 STV — телеканал телевизионного холдинга «Ред Медиа».
 STV — российский оператор спутникового телевидения.
 STV — шотландский телеканал.
 STV Хазар — бывший телеканал Азербайджана (заменён на Хазар ТВ).
 STV — бывший частный русскоязычный телеканал Эстонии.
 STV — словацкая государственная телекомпания.

См. также 
 СТВ